The March Hare – film del 1919 diretto da Frank Miller
The March Hare – film del 1921 diretto da Maurice Campbell
The March Hare – film del 1956 diretto da George More O'Ferrall